

Notes et références 

 

Nice - Breil-sur-Roya